Bahía de San Sebastián puede referirse a:

 Bahía de San Sebastián, situada en la isla de Tierra del Fuego (Argentina) sobre la costa del océano Atlántico.
 Bahía de La Concha, bahía de la ciudad de San Sebastián (España).